Гальбе (комуна) () — комуна в ФРН, в землі Бранденбург.
 Макс Гальбе (, 4 листопада 1865, Гюттланд поблизу Данціґа — 30 листопада 1944, Нойеттінг, Верхня Баварія) — німецький письменник.